Mužská čtyřhra U.S. Men's Clay Court Championships 2017 probíhala v první polovině dubna 2017. Do deblové soutěže houstonského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký bratrský pár Bob a Mike Bryanovi, jehož členové skončili v semifinále na raketách Julia Peralty a Horacia Zeballose.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený chilsko-argentinský pár Julio Peralta a Horacio Zeballos, který ve finále za 1.36 hodin zdolal německo-americkou dvojici Dustin Brown a Frances Tiafoe výsledkem 4–6, 7–5 a [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali čtvrtou společnou trofej. Peralta vybojoval čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Zeballose to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Brian Baker /  Nikola Mektić (odstoupili)
  'Julio Peralta /  Horacio Zeballos (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP World Tour 2017
Tenis v USA v roce 2017